Заставецький Богдан Іванович (1941—2000) — український географ, кандидат географічних наук (1986), доцент.
 Заставецький Тарас Богданович (нар. 1979) — український географ і біолог, кандидат географічних наук (2004).